Гогин — фамилия; имеет женскую форму Гогина.

 Гогин, Андрей Павлович (1893—1980) — мастер жостовской росписи, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).
 Гогин, Виктор Фёдорович (1906—1984) — директор Лисичанского химического комбината, Герой Социалистического Труда.
 Гогин, Евгений Евгеньевич (1926—2016) — советский врач, главный терапевт военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко (1975—1988), член-корреспондент РАМН (2000), член-корреспондент РАН (2014), генерал-майор медицинской службы, заслуженный деятель науки РФ (1995).
 Гогин, Михаил Иванович (1930—2021) — бригадир совхоза «Запрудновский» Кстовского района Горьковской области, Герой Социалистического Труда. См. также